Heinäluoma est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eero Heinäluoma (né en 1955), homme politique finlandais
 (née en 1988), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois